Верхняя Сасандра (Верхняя Сасандра; ) — область до 2011 года в Кот-д’Ивуаре.
 Административный центр — город Далоа.
 Площадь — , население —

География 
На севере граничит с областью Вородугу, на востоке с областью Марауэ, на юго-востоке с областью Фромаже, на юге с областью Ба-Сассандра, на западе с областями Муайен-Кавелли и Монтань.

Административное деление 
Область делится на 4 департамента:
 Вавуа
 Исиа
 Далоа
 Зукугбю (с 2008 г.)

Примечания 

Области Кот-д’Ивуара